Kellermann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard Kellermann (1879–1951), tysk skriftställare
 Caroline Kellermann (1821–1881), dansk dansös
 Christian Kellermann (1815–1866), dansk violoncellist
 François-Christophe Kellermann (1735–1820), fransk marskalk 
 François-Christophe-Édouard Kellermann (1802–1868), fransk diplomat
 François-Étienne Kellermann (1770–1835), fransk general
 Olaus Kellermann (1805–1837), dansk klassisk filolog och epigrafiker
 Sally Kellerman (född 1937), amerikansk skådespelare

Tyska efternamn
Danska efternamn